Serratos ist der Familienname von:
 José María de Jesús Portugal y Serratos (1838–1912), mexikanischer Bischof
 Christian Serratos (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin